Plaats in Indonesië
 Tanjung Kurung (Wonosobo), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Tanjung Kurung (Abab), een plaats in het bestuurlijke gebied Muara Enim in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Kurung (Kikim Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Lahat in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Kurung (Muara Pinang), een plaats in het bestuurlijke gebied Empat Lawang in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Kurung (Runjung Agung), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu Selatan in de provincie Zuid-Sumatra
 Tanjung Kurung (Semidang Aji), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra